Brad Cole peut désigner :
  (né en 1987), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Brad Cole (né en 1953), musicien américain ;
 Bradley Cole (né en 1959), acteur et chanteur américain.